Qajartalik bezeichnet:
 Qajartalik (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qajartalik (Insel, Ammassalik, nördlich) (Vend-om), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qajartalik (Insel, Ammassalik, südlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qajartalik (Insel, Kangikitsoq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qajartalik (Insel, Uunartup Kangerlua), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qajartalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland